Coppa di Francia 2009-2010 – edizione del torneo di calcio francese
 Coppa di Francia 2009-2010 – edizione del torneo di hockey su pista francese
 Coppa di Francia 2009-2010 – edizione del torneo di pallacanestro maschile francese
 Coppa di Francia 2009-2010 – edizione del torneo di pallavolo femminile francese